La saison 2017 du Championnat d'Angola de football est la trente-neuvième édition de la première division en Angola. Les seize meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleures équipes de Gira Angola, la deuxième division angolaise.

C'est le Primeiro de Agosto, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur le Petro Luanda et douze sur Sagrada Esperança. Il s'agit du onzième titre de champion d'Angola du club.

À la suite du retrait du Sport Luanda e Benfica en janvier 2017 pour des raisons financières, le club de EC Primeiro de Maio, pourtant relégué en deuxième division en fin de saison dernière, est repêché et réintègre la Girabola.

Événements de la saison 
Le , lors de la  journée du championnat, une bousculade aux abords du Stade du 4-Janvier à Uige durant le match opposant le Santa Rita au Recreativo Libolo blesse 56 personnes et entraîne la mort de 17 autres. L'afflux de supporters voulant assister au match aurait fait céder la porte d'entrée menant au stade et provoquer le mouvement de foule. Le match s'est poursuivi et s'est soldé par une défaite du Santa Rita face au Recreativo (0-1), sans que les personnes à l'intérieur de l'enceinte ne se soient aperçues du drame. Le week-end du 11 et 12 février, des minutes de silence sont observées en prélude des matchs professionnels de  et  division dans les championnats espagnols et français.

Clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le Progresso da Lunda Sul est disqualifié du championnat pour avoir aligné un joueur non-qualifié.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Angola de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2017
Angola
2017 en Angola